De Nassaustraat is een straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in zuidoostelijke richting van het Arsenaalplein tot aan de kruising Parade/Keulsepoort, is vernoemd naar het Huis Nassau en is aangelegd na de slechting van de vestingwerken. In de vestingtijd lag hier de Picardietoren.

Halverwege de straat loopt de Picardie naar de Parade. Ook ligt aan deze straat een steeg, die in vroeger tijden schuin van de Picardie naar de Parade liep, de Vildersgats geheten.

Via de Keullerstraat, het Arsenaalplein en de Nassaustraat is de parkeergarage Arsenaalplein te bereiken. Op de hoek met de Picardie ligt het nieuwe bioscooptheater CityCinema dat in 2013 is geopend.

Straat in Venlo binnenstad